La magistratura dei Dragoni è una squadra di Mezzogiorno del Gioco del Ponte di Pisa.

La magistratura 
 Magistrato:
 Capitano: Luca D.
 Insegna: Un drago alato
 Colori: Verde e bianco
 Motto: Sum felix velix
 Cotte: Verdi, bordate di bianco
 Confini della magistratura: Le frazioni de La Vettola e San Piero a Grado

Collegamenti esterni 
 
 

Gioco del Ponte